

Домарадзиці — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Домарадзиці — село в гміні Ютросін Равицького повіту Великопольського воєводства